Andrzej Dziubiński - historyk 
 Andrzej Dziubiński - historyk (1947–2019)